Motim Oakwood ocorreu nas Filipinas em 27 de julho de 2003 quando um grupo de 321 soldados armados que se autodenominavam "Bagong Katipuneros" (filipino: Novos Katipuneros), liderados pelo capitão do exército  Gerardo Gambala e pelo tenente Antonio Trillanes IV da marinha filipina tomaram a Oakwood Premier Ayala Center (atualmente Ascott Makati), mantida como torre de apartamentos na cidade de Makati, para mostrar ao povo filipino a alegada corrupção do governo de Gloria Macapagal-Arroyo. Também afirmaram que não viram sinais sugestivos dos quais a presidente estava declarando lei marcial.

Rebeliões nas Filipinas
2003 nas Filipinas